

Geografia 

Provincia di Trento
 Luserna – comune
Città metropolitana di Torino
 Luserna – frazione di Santena
 Luserna San Giovanni – comune

Persone 
 Alberto Bechi Luserna – ufficiale e scrittore italiano
 Alessandro Manfredi Luserna d'Angrogna – generale italiano
 Carlo Manfredi Luserna d'Angrogna – militare e nobile italiano
 Francesco Luserna Rorengo di Rorà – arcivescovo cattolico italiano

Altro 
 Pietra di Luserna – roccia metamorfica
 Luserna – città leggendaria che le Chansons de geste collocavano in Spagna
 Luserna – torrente del Piemonte